Воскресенський Борис Михайлович (1939) — український футбольний функціонер
 Воскресенський Михайло Сергійович (1935) — народний артист Росії, професор Московської консерваторії
 Воскресенський Олександр Абрамович (1809—1880) — російський хімік-органік, член-кореспондент Петербурзької Академії наук
 Воскресенський Сергій Іванович (19 ст.) — статський радник, український педагог

Воскресенський — хутір, Волзький район, Марій Ел
 Воскресенський — селище, Таловський район, Воронезька область